Le championnat de Suède de football 1928-1929 est la  de ce championnat.

Helsingborgs IF est sacré champion de Suède pour la première fois.

Classement 

|}

Bilan de la saison

Lien externe 

  Page du championnat sur RSSSF

Championnat de Suède de football
Suède
Suède
1928 en Suède
1929 en Suède